Истон има више значења:
 Истон (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Истон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Истон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Истон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Истон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Истон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Истон (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Истон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Истон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури